La  communauté de communes de l'Argence  est une ancienne communauté de communes française, située dans le département de l'Aveyron en Occitanie.

Composition 
La  Communauté de communes de l'Argence  regroupait les deux communes qui forment la région naturelle de la Haute-Viadène : 

Depuis janvier 2016, six d'entre elles sont regroupées dans la nouvelle commune d'Argences en Aubrac. Le dialecte de cette terre de traditions est le rouergat forme très proche de l'occitan standard.

Administration

Compétences 
 Aménagement du territoire des 7 communes ;
 Développement de l'économie ;
 Collecte et élimination des détritus ;
 Création de logements sociaux ;
 Aménagement et entretiens des axes de communication ;
 Entretien d'équipements culturels et sportifs.

Économie et services

Histoire 
Dolmens, menhirs, châteaux forts, bastides, églises et abbayes témoignent du riche passé de cette région.

Pré-histoire 
Les chasseurs/cueilleurs du Mésolithique apparaissent en Aveyron il y a plus de . Cette civilisation s'étend sur  durant lesquels elle évolue progressivement vers une production agricole et d'élevage. Vers 4.500, les Chasséens pratiquent sur les Causses un nomadisme saisonnier, vivant l'hiver dans des grottes et l'été sur les pâturages des plateaux.

Antiquité 
Entre les , les Rutènes colonisent le territoire actuel de l'Aveyron en s'établissant dans des oppidums fortifiés. Leurs premiers contacts avec les Romains remontent à 118  avec la construction de la voie Domitia entre Espagne et Italie. Puis la guerre des Gaules les confronte à Jules César et  d’entre eux se portent au secours de Vercingétorix à Alésia. Cependant Rome sait ménager les vaincus : en s'appuyant sur l’aristocratie locale elle intègre rapidement le Rouergue à sa province d'Aquitaine. Le pays est christianisé dès la fin du  par saint Martial puis au milieu du  par saint Amans, premier évêque de Rodez.

Haut Moyen Âge 
Vers 720 les Maures dévastent la région et ce n'est qu'avec l'empire de Charlemagne que la sérénité revient pour quelque temps. Les origines du Viadène remontent à cette époque avec les Astorg d'Orlhac, viguiers carolingiens qui tiennent leur nom d'Orlhaguet, ancien nom de Sainte-Geneviève-sur-Argence. Cette viguerie, qui siégeait dans une tour incorporée depuis à l'église paroissiale, conserve la suzeraineté des seigneuries du Viadène pendant une grande partie du Moyen Âge. En 864 les Vikings débarquent à leur tour obligeant les abbayes à se reconstruire loin des fleuves dans l’arrière-pays.

Bas Moyen Âge 
Du début du  à celui du  les Templiers et les Hospitaliers marquent la région de leur empreinte. En 1348, la peste noire emporte un tiers de la population. En 1360 le traité de Brétigny fait du Rouergue une possession anglaise. A l'appel du comte d'Armagnac les terres cédées sont reprises par les Français du duc d'Anjou de 1369 à 1372. Mais entretemps le prince Noir règne sur toute l’Aquitaine alors que les Grandes compagnies rançonnent les villes et les campagnes pendant plus de 30 ans. Châteaux, abbayes et même les églises sont alors fortifiés pour protéger les villageois, leurs familles et leurs biens.

Temps modernes 
À partir de 1550 la tension monte entre catholiques et huguenots. L'édit de Nantes d'Henri IV calme un peu le jeu mais les hostilités reprennent avec Louis XIII, les combats ne cessant réellement qu'en 1629. La Révolution qui partage l'ancien pays des comtes de Carlat et du Carladès entre les départements du Cantal et de l'Aveyron est bien tolérée au début. Elle connait ensuite un véritable rejet avec la traque des prêtres réfractaires et la conscription des jeunes qui provoquent des soulèvements. Les seuls bénéficiaires en sont les bourgeois acquéreurs de biens nationaux. L’Empire qui restaure l’ordre est accueilli avec soulagement avant de décevoir par les exigences de sa politique de conquête.

Époque contemporaine 
Dès le , La Salle produit en petites quantités du charbon exporté par le Lot vers Bordeaux. En 1826, le duc Decazes hérite de ces mines et crée avec Cabrol les Houillères et fonderies de l'Aveyron qui font d’un village un grand centre sidérurgique. Decazeville fournit alors du travail à la région et sa production ne cesse de croître malgré des crises économiques et sociales parfois aiguës. Pendant la Grande Guerre, elle fournit 1,2 million de tonnes de charbon par an et emploie . La mine ferme définitivement à l’aube du .

Depuis le , les Aveyronnais pratiquent la migration saisonnière : des scieurs partent ainsi chaque hiver louer leurs bras et leurs scies en Catalogne pour revenir au printemps. Le mouvement s’amplifie au milieu  avec des départs définitifs pour Paris ou l'étranger. Entre 1850 et 1914 la population des 7 agglomérations de la communauté de communes passe de  habitants à . En 1886 une grève de 108 jours à l'occasion de laquelle le directeur des mines de Decazeville est tué accentue encore l'exode. Le dépeuplement brutal dû à la Grande Guerre où plus de  Aveyronnais tombent au champ d'honneur freine ensuite un peu le mouvement et, cent ans plus tard, la population actuelle s'établit aux environs de  habitants.

Sites et monuments

Architecture religieuse 
L'histoire médiévale particulièrement agitée de la région lui a légué une particularité architecturale notoire, celle de ses nombreuses églises fortifiées :
 l'église Saint-Martin d'Alpuech  des  ;
 l'église Saint-Étienne de La Terrisse ;
 l'église Saint-Jean de Lacalm, ses boiseries  et le chemin de croix ;
 treize croix sculptées autour de l'église Saint-Étienne d'Orlhaguet dont deux inscrites aux Monuments historiques (le calvaire  proche de l'église et la croix près du pont à trois travées qui franchit les deux Argence, l'Argence Vive et l'Argence Morte ) ;
 dans l'église de Sainte-Geneviève-sur-Argence reconstruite à la fin du , l'ancienne chapelle des seigneurs de Thénières datant du  ;
 la chapelle de Mels  qui abrite un retable en bois polychrome du .

Architecture civile 
 Château de Thénières à proximité de Graissac. Ruines et donjon en rénovation.

Divers 
 Via ferrata du bois des Baltuergues dans les gorges de la Truyère près de Sainte-Geneviève-sur-Argence.

Personnalités célèbres 
 Astorg VII d'Aurillac ou Austau d'Orlhac (1225-1291) est un troubadour né au château de Conros et décédé à Toulouse le  septembre 1291 :
 Claude Guillaume Victor Daude (26 février 1765 à Chaudes-Aigues - 13 novembre 1835 à Espalion), juge de paix du canton de Sainte-Geneviève, élu député de l'Aveyron en 1831, décoré de la Légion d'honneur sous le règne de Louis-Philippe  ;
 Guillaume Rolland, héros de la bataille de Sidi-Brahim en 1845 , une statue lui est érigée à Lacalm ;
 René Ferrié, champion d'Europe de bowling :
 Bernard Noël, écrivain et poète, né à Sainte-Geneviève-sur Argence ;
 Bernard Laporte, joueur puis entraîneur de rugby à XV, entraîneur du XV de France de 1998 à 2007 puis Secrétaire d’État aux sports du 22 octobre 2007 au 23 juin 2009.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Voir aussi 
Intercommunalités de l'Aveyron
Base de données ASPIC pour l'Aveyron, édition 11/2006.
le SPLAF pour l'Aveyron, édition 11/2006.

Argence
Viadène